Prins Alexander John Karel Albert van Saksen-Coburg en Gotha (Sandringham House, 6 april 1871 – aldaar, 7 april 1871), was het jongste kind en de jongste zoon van kroonprins Albert Edward, de Prins van Wales en zijn vrouw Alexandra van Denemarken, Prinses van Wales.

Prins Alexander John Karel Albert van Wales werd voortijdig, geboren om 2:45 ’s nachts op 6 april 1871 in het Sandringham House. Door de premature bevalling werd de kleine prins Alexander John als ziekelijke baby geboren en stierf vierentwintig uur na zijn geboorte. Hij werd gedoopt in besloten kring op de avond na zijn geboorte door dominee W. Lake Onslow. De Prins en Prinses van Wales, een hofdame en een dokter waren bij die ceremonie aanwezig. Ook al werd hij gedoopt als Alexander John Karel Albert, hij stond in de familie bekend als John.

Achtenveertig jaar later begroef ook Johns broer, koning George V zijn jongste zoon, Prins John. De koning schreef in zijn dagboek, op 21 januari 1919: "Lieve kleine Johnnie werd in het kerkhof naast broer John gelegd". Koningin Alexandra schreef het volgende in haar dagboek: "Nu liggen onze twee lievelingen Johnnies zij aan zij". De prins werd in de Sandringham Kerk (de Kerk van St Mary Magdalene), begraven.

Voorouders 

Huis Saksen-Coburg en Gotha (Verenigd Koninkrijk)